Дру́ри () — фамилия и топоним, предположительно, английского происхождения.

 Фамилия 
 Друри, Адам (род. 1978) — английский футболист, защитник.
  (1859—1944) — английский скульптор.
  (1778—1841) — английский учёный и педагог, друг Байрона. 
 Друри, Дрю (1725—1804) — английский энтомолог и коллекционер.
 Друри, Колин (1944—2019) — английский профессор по экономике.
  (род. 1948) — современный британский художник, работающий в жанрах ленд-арта, энвайронмента и скульптуры.
 Друри, Крис (род. 1976) — американский хоккеист.
  (до 1456–1535) — английский аристократ, спикер Палаты общин (с 1495), рыцарь (с 1497).
 Друри, Херберт (1895—1965) — американский хоккеист.

 Топоним 
  городок неподалёку от Окленда, Новая Зеландия. 
  — невключённая территория в округе Самнер, штат Канзас, США. 
 

 Другое
 «» — фрегат, построенный в 1942 году для США и по ленд-лизу до конца войны остававшийся на службе Королевского флота.

См. также